Hene (Frans: Haine), een zijrivier van de Schelde
 La Haine, een Franse film van Mathieu Kassovitz uit 1995

Zie ook
 Hain, doorverwijspagina